Dolzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Dolzmann (* 1964), deutscher Mathematiker
 Karl Dolzmann (1893–1963), deutscher Ministerialbeamter